Die Liga II 2010/11 war die 71. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 28. August 2010 und endete am 4. Juni 2011. Von Anfang Dezember 2010 bis Anfang März 2011 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 waren Ceahlăul Piatra Neamț, CS Concordia Chiajna, Petrolul Ploiești, CS Mioveni und CSU Voința Sibiu.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Staffel stiegen in die Liga 1 auf, während die drei letztplatzierten Teams in die Liga III absteigen mussten. Zweite Mannschaften von Erstligisten, Vereine, die vor weniger als drei Jahren gegründet worden waren, sowie wie Vereine mit Steuerschulden waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Da aus der Liga 1 fünf Mannschaften absteigen mussten, wurden Relegationsspiele angesetzt, um den frei gewordenen Platz zu besetzen.

Staffel 1

Staffel 2

Relegation 

|}
Dadurch stieg CSU Voința Sibiu in die Liga 1 auf.

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Fußballsaison 2010/11
2010 11